Kirna (Lääne-Nigula), een dorp in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula
 Kirna (Märjamaa), een dorp in de Estlandse gemeente Märjamaa
 Kirna (Türi), een dorp in de Estlandse gemeente Türi